Giritontro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Giritontro (distrikt i Indonesien, lat -8,08, long 110,87), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Giritontro (distrikt i Indonesien, lat -8,10, long 110,89), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Giritontro, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar